La Coupe d'Europe des voitures de tourisme 2017 est la  et dernière saison de la Coupe d'Europe des voitures de tourisme (FIA ETC Cup). Elle se déroule du 30 avril au 8 octobre avec 6 étapes dans 6 pays différents.

Engagés

Résultats

Classements 

† — Le pilote n'a pas terminé la course mais a parcourru plus de 75 % de la distance de course.
‡ — Les points sont doublés.

Notes et références

Lien externe 

2017
Sport automobile en 2017